Theraphosa blondi — один из самых больших пауков в мире.

Самый крупный представитель этого вида был обнаружен в Венесуэле в 1965 году: размах его лап достигал 28 сантиметров (Книга рекордов Гиннесса).

В 2001 году в Лаосе был описан паук Heteropoda maxima, превосходящий Theraphosa blondi по размаху конечностей (до 30 сантиметров), но заметно уступающий ему по размерам тельца.

История 
Впервые был описан французским энтомологом Пьером Андре Латрейлем в 1804 году.

Описание 
Размеры тельца самки Theraphosa blondi достигает 100,4 мм, а самца — 85 мм, с расправленными ногами размеры Theraphosa blondi доходят до 28 сантиметров. Размер спинного щита одинаков как в длину, так и в ширину. Тело окрашено в темно-коричневый цвет. Ноги покрыты массой красновато-коричневых волосков.

Обитание 
Распространён в тропических лесах Венесуэлы, Гайаны, Суринама и северной Бразилии. Обитает в глубоких норах, вход в которые выстлан паутиной.

В неволе 
Несмотря на место в Книге Рекордов, и связанный с этим интерес пауководов, Theraphosa blondi является редкостью в их коллекциях. Предположительно, это связано с тем, что для размножения Theraphosa blondi требует сезонных изменений условий содержания, и, как следствие, редко размножается в неволе. Экспорт этого паука из ряда стран, на территории которых он обитает, запрещен. Это приводит к тому, что практически все личинки Theraphosa blondi, доступные в России, получены от самок, отловленных в природе и контрабандой вывезенных из других стран.

См. также 
 Брахипельма Смита
 Avicularia purpurea
 Крупнейшие членистоногие

Примечания 

Пауки-птицееды
Паукообразные Южной Америки
Животные, описанные в 1804 году